Wat Mahathat Yuwaratrangsarit, een tempel in Bangkok
Wat Phra Si Rattana Mahathat, een tempel in Historisch Park Sukhothai
Wat Phra Si Rattana Mahathat, een tempel in Phitsanulok
Wat Phra Mahathat, een tempel in Nakhon Si Thammarat